Жанте́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сегонзак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16151.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 120 км юго-западнее Пуатье, в 37 км к западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 886 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 593 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 446 были экономически активными, 147 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 446 активных работали 416 человек (225 мужчин и 191 женщина), безработных было 30 (13 мужчин и 17 женщин). Среди 147 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Медар (XI—XII века). Исторический памятник с 1984 года
 Бронзовый колокол (1623 год). Исторический памятник с 1944 года

Города-побратимы 
  Сант-Пере-де-Виламахор (Испания, с 1994)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта